Seznam divizij z zaporedno številko 20.

Seznam 
 Pehotne
 20. (lahka) divizija (Združeno kraljestvo)

 Oklepne
 20. oklepna divizija (ZDA)

Glej tudi